Дуэйн Сейнт-Обин Миллер (; 14 марта 1987, Сент-Томас, Ямайка) — ямайский футболист, вратарь клуба «Сюрианска» и сборной Ямайки.

Карьера

Клубная 
В 2004 году Миллер подписал свой профессиональный контракт с ямайским клубом «Тиволи Гарденс», который он покинул через год. Он перешёл в другой клуб Ямайки «Харбор-Вью». За пять сезонов, проведенных в данном клубе, он стал двукратным чемпионом Ямайки, а также один раз выиграл в Клубном чемпионате Карибского футбольного союза.

В 2010 году Миллер переходит в шведский клуб второго дивизиона «Сюрианска». С этой командой он побеждает в Суперэттане, втором дивизионе чемпионата Швеции по футболу.

Сборная 
В 2007 году в рамках Панамериканских игр 2007 завоевал серебряные медали с молодёжной сборной Ямайки.

В том же году был впервые вызван на игру сборной Ямайки. 28 июня 2007 года он сыграл в товарищеском матче против сборной Малайзии.

Также в составе сборной Ямайки Миллер стал двукратным чемпионом Карибского кубка.

Миллер был включён в состав сборной Ямайки на Золотой кубок КОНКАКАФ 2019.

Достижения 
 «Харбор-Вью»
 Чемпионат Ямайки: 2006/07, 2009/10
 Клубный чемпионат Карибского футбольного союза: 2007

 «Сюрианска»
 Суперэттан: 2010

Ямайка
 Карибский кубок: 2008, 2010
 Панамериканские игры: 2007 (финалист)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Ямайки
Игроки сборной Ямайки по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Ямайки по футболу
Игроки ФК «Тиволи Гарденс»
Игроки ФК «Харбор Вью»
Игроки ФК «Сюрианска»